«Сирано. Успеть до премьеры» () — кинофильм режиссёра Алексиса Михалика, вышедший на экраны в 2018 году. Экранизация пьесы Михалика «Эдмон», посвящённой созданию классической драмы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Лента удостоилась двух номинаций на премию «Сезар» — за лучший дизайн костюмов и за лучшую работу художника-постановщика.

Сюжет 
Декабрь 1897 года. Молодой парижский поэт Эдмон Ростан после провала своей последней пьесы в стихах прозябает в бедности и безвестности, с трудом обеспечивая существование жены и двух маленьких детей. Однажды на пороге его дома появляется знаменитый актёр Констан Коклен, который хочет до конца года поставить новый спектакль и рассчитаться с кредиторами. Эдмон не может упустить такой шанс, несмотря на то, что пьеса ещё даже не написана. Поиски подходящего романтического героя в прошлом приводят его к имени Сирано де Бержерака, о котором он и решает писать, а любовная история его друга Лео вдохновляет его на основную сюжетную линию...

В ролях 
 Тома Соливерес — Эдмон Ростан
 Оливье Гурме — Бенуа-Констан Коклен
 Матильда Сенье — Мария Лего
 Том Лееб — Лео Вольни
 Люси Бужена — Жанна д'Альси
 Алис де Ленкесен — Розамунда Жерар
 Клементина Селари — Сара Бернар
 Игорь Готесман — Жан Коклен
 Доминик Пинон — Люсьен
 Симон Абкарян — Анж Флури
 Марк Андреони — Марсель Флури
 Жан-Мишель Марсьяль — месье Оноре
 Алексис Михалик — Жорж Фейдо
 Бенжамен Беллекур — Жорж Куртелин
 Николя Бриансон — Жюль Кларети
 Бландин Беллавуар — Сюзон
 Миша Леско — Антон Чехов

Ссылки 

Фильмы-драмы Франции
Кинокомедии Франции
Фильмы-драмы Бельгии
Кинокомедии Бельгии
Фильмы о поэтах
Экранизации пьес
Фильмы France 2 Cinéma
Фильмы Canal+